Silicon Valley Classic — женский профессиональный международный теннисный турнир, проводимый в июле на хардовых кортах Университета штата Калифорния в Сан-Хосе (США). С 2009 года относится к премьер-серии WTA с призовым фондом около 760 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар. Соревнование является частью US Open Series — серии турниров, проходящих в Северной Америке на кортах с твёрдым покрытием в преддверии Открытого чемпионата США.

История 
Турнир проводится с 1970 года, являясь старейшим из проводящихся в настоящее время чисто женских турниров. Турнир стартовал в Сан-Франциско, а с 1979 по 1996 год проходил в Окленде, ещё одном городе на берегу залива Сан-Франциско.

С 1979 по 1982 год проходил при поддержке компании Avon Products. С 1977 по 1996 год, то есть на всё время проведения в Окленде, турнир был перенесён на зиму и проводился в помещении. С 1992 года титульным спонсором являлся Bank of the West. С 1997 года турнир проводится в Станфорде, а в 2018 году был переведён в Сан-Хосе, получив нового титульного спонсора — саудовскую компанию Mubadala Investment.

Победительницы и финалистки
Рекордное количество раз — девять — турнир выигрывала Линдсей Дэвенпорт. Ей удалось трижды победить в одиночном разряде и шесть раз в парах, все шесть — с разными партнёршами. Пятикратной чемпионкой в одиночном и двукратной в парном разряде является Мартина Навратилова, а Билли-Джин Кинг выиграла три титула в одиночном разряде и четыре в парах.

Среди представительниц СССР и бывших союзных республик наиболее титулованными являются две представительницы Белоруссии: Наталья Зверева, дважды выигравшая турнир в парном разряде, и Виктория Азаренко, выигрывавшая турнир в обоих разрядах с разницей в год. Другими представительницами бывшего СССР, побеждавшими здесь, являются Анна Чакветадзе (завоевавшая одиночный титул в 2007 году) и Мария Кириленко (завоевавшая парный титул в 2011 году). Лариса Савченко-Нейланд, дважды игравшая в финале в одиночном разряде и столько же в парах, так и не сумела выиграть турнир.

Финалы турнира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

US Open Series